Danalia är ett släkte av kräftdjur. Danalia ingår i familjen Cryptoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Danalia